Rhegion () ist der Name verschiedener antiker Orte:

 Rhegion in Kalabrien, das heutige Reggio Calabria
 Rhegion (Thrakien), beim heutigen Küçükçekmece